Het schansspringen vanaf de normale schans voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 5 en 6 februari 2022 in het National Ski Jumping Centre in Zhangjiakou. Regerend olympisch kampioen was de Duitser Andreas Wellinger.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Finale

Bronvermelding 
  Kwalificatie
  Finale

Mannen 106